Caesar může označovat:

 Caesar – římské cognomen a titul panovníka
 Gaius Iulius Caesar – starořímský politik a panovník, diktátor 
 Julius Caesar (drama) – drama Williama Shakespeara
 Caesar (divadelní hra) – drama Jiřího Voskovce a Jana Wericha
 Caesar (herní série) – série budovatelských videoher s námětem expanzivní éry starověkého Říma od společnosti Impressions Games
 Caesar (výzkumné středisko) – evropské výzkumné středisko v Bonnu
 Caesar (koktejl) – nápoj původem z Kanady

Slovo Caesar se také objevuje v názvech měst.
 Caesarea – rozcestník antických měst

Jinak napsané může také znamenat:
 CAESAR – samohybná houfnice
 César (šifra) – způsob šifrování
 César – francouzskou filmovou cenu
 Cesar (provincie) – provincii v Kolumbii
 Cesar (řeka) – kolumbijskou řeku

slovo se vyskytuje v různých transkripcích v názvech gastronomických podniků:
 Cézar (restaurace) – Ústí nad Labem
 Café Restaurant Caesar a Galerie Caesar Olomouc
 Pizzerie Cesar – Hodonín